Якимівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Якимівська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії;
 Якимівська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії.
 Якимівська волость — Мелітопольського повіту Таврійської губернії.